Biesiec – wieś w woj. łódzkim w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Biesiec – szczyt w Górach Bystrzyckich
 Rezerwat przyrody Biesiec